Барио дел Пантеон има више значења:

 Барио дел Пантеон (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио дел Пантеон (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио дел Пантеон (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио дел Пантеон (Санта Хертрудис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику